Кра́тность — научный термин, который может показывать:
 во сколько раз одна величина больше другой (например, кратность светофильтра);
 количество вхождений заданного объекта в некоторое множество (например, кратность звёздной системы).

В оптике, фотографии 
 Кратность светофильтра — число, на которое требуется умножить величину экспозиции по сравнению со съёмкой в тех же условиях, что без светофильтра. Зависит от спектрального состава цвета, спектральной чувствительности фотоматериала.
 Кратность зума, кратность трансфокатора:
 отношение наибольшего фокусного расстояния объектива к наименьшему;
 отношение наибольшего увеличения афокальной насадки с переменным увеличением к наименьшему.
 Кратность (кратность увеличения) — синоним увеличения оптических приборов и их частей: телескопа, подзорной трубы, микроскопа, окуляров, луп и др.

В математике 
 Кратность одного числа другому числу.
Рациональная кратность — обобщение понятия «кратность».
 Кратность корня многочлена.
 Кратность критической точки гладкого отображения.
 Кратные рёбра графа.
 Кратный интеграл.

В остальных областях 
 Кратность звёздной системы в астрономии.
 Кратная тяга поездов.
 Кратность вырождения (квантовая механика).
 Кратные единицы измерения.

Примечания